Ana de Lusignan o Ana de Chipre (Nicosia, 24 de septiembre de 1418-Ginebra, 11 de noviembre de 1462) fue la hija del rey Jano de Chipre y de Carlota de Borbón-La Marche, y un miembro de la célebre dinastía Lusignan, la dinastía de los cruzados. Como la esposa de Luis de Saboya, fue duquesa de Saboya.

Matrimonio 
Ana se casó con el duque Luis de Saboya, en Chambéry, el 12 de febrero de 1434. El contrato de su matrimonio había sido firmado dos años antes del 1 de enero de 1432. Ella dio a luz un total de 19 niños, de los cuales 14 sobrevivieron a la infancia.

Duquesa de Saboya 

El marido de Ana, Luis de Saboya, estaba más interesado en la poesía que en su ducado, pero estaba muy enamorado de su mujer; dejaba a Ana gradualmente para manejar los asuntos de Estado. Ella, debido a la nostalgia por su país, organizó muchas recepciones a favor de los señores chipriotas más poderosos. Para impresionar a los visitantes, decoró los castillos, organizó festivales, y ofreció regalos a los invitados, lo que causó muchas protestas de los campesinos y nobles de la comarca de Vaud.

Para aliviar algunas de sus deudas, Ana organizó un compromiso para una de sus hijas, que era una alianza ventajosa para la Casa de Saboya. En 1451, a la edad de diez años, su hija, Carlota, se casó con el delfín de Francia, el futuro rey Luis XI. Él posteriormente reclamaría la dote prometida, nuevas fortalezas, y se apoderó de varios castillos en Bresse y varias ciudades principales de Vaud.

En 1452, Ana compró la Sábana Santa de Turín a Juana de Charny a cambio del castillo de Varambon. Años más tarde, el Papa Paulo II autorizó a Yolanda de Valois para depositar la reliquia de la Sábana Santa en la bóveda del castillo de Chambéry, en la que se levantó una torre por encima de la sacristía, como símbolo religioso.

Descendencia 
 Amadeo IX (Thonon, 1 de febrero de 1435-Vercelli, 30 de marzo de 1472), duque de Saboya.
 María (Morges, 10 de marzo de 1436-Thonon, 1 de diciembre de 1437).
 Luis (Thonon, 1 de abril de 1437-Ripaille, 16 de julio de 1482), casado con Anabella de Escocia, y luego con la reina Carlota de Chipre.
 Felipe II (Chambéry, 4 de febrero de 1438-ibidem, 7 de noviembre de 1497), duque de Saboya.
 Margarita (Turín, abril de 1439-Brujas, 9 de marzo de 1485), se casó en primer lugar, en diciembre de 1458, con Juan IV Paleólogo (1413-1464), marqués de Monferrato; se casó en segundo lugar con Pedro II de Luxemburgo, conde de Saint Pol, Brienne, de Ligny, Marle y Soissons, con quien tuvo descendencia, incluyendo a María de Luxemburgo, condesa de Vendôme.
 Jano (Ginebra, 8 de noviembre de 1440-Annecy, 22 de diciembre de 1491), conde de Ginebra.
 Carlota (Chambéry, 16 de noviembre de 1441-Amboise, 1 de diciembre de 1483), se casó con el rey Luis XI de Francia.
 Aimone (Ginebra, 2 de noviembre de 1442-Thonon, 30 de marzo de 1443).
 Jacobo (Ginebra, 29 de noviembre de 1444-ib., 1 de junio de 1445).
 Pedro (Ginebra, febrero de 1446-Turín, 21 de octubre de 1458), obispo de Ginebra desde 1451.
 Juan Luis (Ginebra, 26 de febrero de 1447-Turín, 11 de junio de 1482), obispo de Ginebra.
 María (Pinerolo, 20 de marzo de 1448-13 de septiembre de 1475), se casó en segundas nupcias con Luis de Luxemburgo, conde de San Pol, Brienne, de Ligny y Conversano, Condestable de Francia, con quien tuvo descendencia.
 Bona (Avigliana, 12 de agosto de 1449-Fossano, 17 de noviembre de 1503), casada con Galeazzo María Sforza, duque de Milán, con quien tuvo descendencia.
 Jacques (Ginebra, 12 de noviembre de 1450-Ham, 30 de enero de 1486).
 Ana (Ginebra, septiembre de 1452-ib.,1 de octubre de 1452).
 Francisco (Annecy, 19 de agosto de 1454-Turín, 3 de octubre de 1490), arzobispo de Auch y obispo de Ginebra.
 Inés (Chambéry, octubre de 1457-París, 16 de marzo de 1509), se casó con Francisco I de Orléans-Longueville.

Fallecimiento 
Murió el 11 de noviembre de 1462 en Ginebra, Suiza, a la edad de 44 años.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Lusignan
Duquesas consortes de Saboya del siglo XV